«Большие купальщицы» (), иногда переводится как просто «Купальщицы» — название картин французских художников:
 «Большие купальщицы» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1884—1887 годах.
 «Большие купальщицы» — картина Поля Сезанна, написанная в 1906 году.